Příjmení Jurka nosí více významných osobností:

 Antonín Jurka (1840–1932) – český učitel, hudebník, redaktor a básník žijící v USA
 Jan Jurka (* 1947) - český hokejový brankář
 Jaroslav Jurka (* 1949) – československý sportovní šermíř
 Vladimír Jurka (* 1948) – český trestní soudce

Externí odkazy